Alte Waage steht für:
 Alte Waage (Brakel), um 1350 Haus der Ritter von Modexen, ab 1533 Gefängnis, Speicher und Stadtwaage
 Alte Waage (Braunschweig), Rekonstruktion des ursprünglichen Gebäudes von 1534
 Alte Waage (Leer), 1714 entstanden als letzter Bau des niederländischen klassizistischen Barock
 Alte Waage (Leipzig), rekonstruiertes Gebäude am Marktplatz
 Alte Waage (Eisleben), im 16. Jahrhundert erbaut, im 19. Jahrhundert spätklassizistisch überprägt

Siehe auch:
 Waage (Begriffsklärung)